Fruela ist der Name zweier Könige Asturiens:

 Fruela I. (Asturien) (722–768), ab 757 Herrscher des Königreichs Asturien
 Fruela II. (Asturien) (um 875–925), der Aussätzige, König von Asturien und León